Outer Limits steht für:

 Outer Limits – Die unbekannte Dimension, kanadisch-US-amerikanische Fernsehserie (1995–2002)
 The Outer Limits, US-amerikanische Fernsehserie (1963–1965)